Верхопо́лье — деревня в Вачском районе Нижегородской области. Входит в состав Арефинского сельсовета.

История 
Деревня впервые упоминается в писцовых книгах 1629-30 годов в числе вотчинных деревень Ивана Никитича Романова, в ней было 22 двора крестьянских и 9 пустых. В окладных книгах 1676 года деревня в составе Арефинского прихода, в ней было 14 дворов крестьянских и 1 бобыльский.

В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Арефинской волости Муромского уезда Владимирской губернии. В 1859 году в деревне числилось 48 дворов, в 1905 году — 59 дворов, в 1926 году — 93 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Верхопольского сельсовета Вачского района Горьковского края, с 1931 года — в составе Белавинского сельсовета, с 1936 года — в составе Горьковской области, с 1954 года — в составе Арефинского сельсовета.

Население

Источник 

Населённые пункты Вачского района